Караско има више значења:

 Караско
 Караско (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Караско (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику